

Astronomie 
 2006 GT3, un astéroïde
 (66253) 1999 GT3, un astéroïde

Automobile

Modèles 
 Aeon GT3
 BMW M6 GT3
 BMW Z4 GT3 (E85)
 BMW Z4 GT3 (E89)
 BMW M4 GT3 (G82)
 Ferrari F430 GT3
 Ferrari 458 Italia GT3
 Ferrari 488 GT3
 Mercedes-Benz SLS AMG GT3
 Mercedes-AMG GT3
 Porsche 911 GT3
 Porsche 911 GT3 R
 RXC GT3

Compétitions 
 Catégorie GT3
 Championnat d'Europe FIA GT3
 Michelin GT3 Le Mans Cup
 Porsche GT3 Cup Challenge Canada

Jeux vidéo 
 Gran Turismo 3: A-Spec

Homonymie